

Botanica 
Gaya - genere di piante della famiglia Malvaceae

Cinema 
 Gaya (Back to Gaya) – film d'animazione del 2004, noto anche con il titolo alternativo Nel magico mondo di Gaya

Geografia 
 Gaya – città del Bihar, capoluogo del distretto di Gaya (India)
 Gaya – città del Niger, capoluogo del dipartimento omonimo
 Gaya – local government area del Kano (Nigeria)

Musica 
 Gayà – cantante di musica dance

Storia 
 Confederazione di Gaya – antica confederazione di stati della Corea